Герджиков — болгарская фамилия. Известные носители:

 Герджиков, Анастас (род. 1963) — болгарский филолог.
 Герджиков, Димитр (род. 1992) — болгарский биатлонист, призёр чемпионата мира по летнему биатлону среди юниоров.
 Герджиков, Огнян (род. 1946) — болгарский премьер-министр в 2017 году.
 Герджиков, Павел (1938—2023) — болгарский оперный певец, музыкальный педагог и режиссёр.